Lubbock kan syfta på följande:

Personer
 Francis Lubbock (1815–1905), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Texas
 John Lubbock, 1:e baron Avebury (1834–1913), engelsk bankir, naturvetare och arkeolog

 Lubbock (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning

Geografi

Antarktis 

 Mount Lubbock, 
 Lubbock Ridge, Västantarktis

Australien
 Lubbock Range, bergskedja i Western Australia

USA 

 Lubbock, Texas, stad och administrativ huvudort i Lubbock County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn